Lillington steht für:

 Lillington (North Carolina), ein Ort im Harnett County im US-Bundesstaat North Carolina

Lillington ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Lillington (* 1932), britischer Sprinter